Тайфун — разновидность тропического циклона, которая типична для северо-западной части Тихого океана. Также может означать:


Военная история 
 «Тайфун» — в западной историографии кодовое название немецкой наступательной операции на Москву осенью 1941 года и соответствующим мероприяиям советских войск по обороне города.
 «Тайфун» — последняя операция советских войск в Афганистане во время Афганской войны.

Оружие и силовые структуры 
 «Тайфун» — 21-й отряд специального назначения (21 оСпН) внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), город Хабаровск.
 «Тайфун» — отделение специального назначения (ОСН) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по городу Санкт-Петербургу.
 «Тайфун» — семейство российских модульных и корпусных унифицированных бронеавтомобилей повышенной защищённости, разрабатываемых совместно УралАЗ (Тайфун-У) и КамАЗ (Тайфун-К).
 «Тайфун и Тайфун-М» — российские боевые противодиверсионные машины (БПДМ 15Ц56 и 15Ц56М) РВСН на базе БТР-80 и БТР-82.
 «Тайфун» — канонерская лодка для среднего течения реки Амур.
 «Тайфун» — экспериментальное судно на подводных крыльях 1969 года постройки  (судно проекта 1233).
 «Тайфун» («Советск») — малый ракетный корабль проекта 22800 ВМФ России.
 «Тайфун» (по классификации НАТО — «Typhoon» ) — тяжёлые атомные ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула».
 «Тайфун» — немецкая зенитная неуправляемая ракета времён Второй мировой войны.

Авиация и космос 
 «Тайфун» — название космических аппаратов военного назначения.
 «Тайфун-1» — запущен 8 февраля 1979 года под кодовым названием Космос-1075.
 «Тайфун-2» — запущен 14 февраля 1989 года под кодовым названием Космос-2002.
 Еврофайтер Тайфун () — многоцелевой истребитель с передним горизонтальным оперением.
 Хоукер Тайфун () — британский одноместный истребитель-бомбардировщик времён Второй мировой войны.

Разное 
 АО «Тайфун» — российское научно-производственное предприятие Калужский приборостроительный завод «Тайфун».
 НПО «Тайфун» — российское научно-производственное объединение, Институт экспериментальной метеорологии.
 «Тайфун» (англ. The Typhoon, 1914) — американский художественный фильм, снятый под руководством Томаса Инса.

См. также 
 НАМИ-0286 «Тайфун» — советский концептуальный грузовик.